les Tadjiks, citoyens du Tadjikistan ;
 les Tadjiks, un peuple ;
 le tadjik, une langue ;
 le Tadjik, race de chevaux de selle.